Джексон () — одна из форм передачи английского имени собственного. Распространена среди персоналий. Для географических названий соответствующая инструкция рекомендует написание , которое и употребляется на русскоязычных картах. Одна из самых распространённых фамилий в англоязычных странах.

Персоналии

А 
 Джексон, Аарон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Джексон, Алан (род. 1958) — американский музыкант.
 Джексон, Александер (1882—1974) — канадский художник.
 Джексон, Алексис (1881—1950 или 1964; имя Алексея Евгеньевича Яковлева после эмиграции в США) — российский архитектор.
 Джексон, Альберт Брюс (1876—1947) — британский ботаник, дендролог и миколог.
 Джексон, Альфонсо (род. 1945) — американский политик.
 Джексон, Альфред (более известен как Ксавье Герберт; 1901—1984) — австралийский писатель.
 Джексон, Арнольд (1891—1972) — британский легкоатлет, олимпийский чемпион 1912 года.
 Джексон, Артур Чарльз (1918—2015) — американский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки.

Б 
 Джексон, Бенджамин Дейдон (1846—1927) — британский ботаник, составитель и редактор Index Kewensis, куратор Linnean Collections.
 Джексон, Бершон (род. 1983) — американский легкоатлет.
 
 Джексон, Брэндон Тимоти (род. 1984) — американский актёр.
 Джексон, Брюс (род. 1952) — американский политик, президент Института переходных демократий.
 Джексон, Бэрри (1938—2013) — американский актёр.

В 
 Джексон, Ванда (род. 1937) — американская певица.
 Джексон, Виктория (род. 1959) — американская актриса, комедиантка, сценарист и певица.
 Джексон, Виллем (род. 1972) — южноафриканский футболист.
 Джексон, Винсент (1983—2021) — игрок в американский футбол.

Г 
 Джексон, Габриэль (1921—2019) — американский историк.
 Джексон, Гвен (род. 1980) — американская баскетболистка и тренер.
 Джексон, Генри Мартин (1912—1983) — американский политик, конгрессмен и сенатор от штата Вашингтон.
 Джексон, Герберт Спенсер (1883—1951) — канадский и американский миколог и фитопатолог.
 Джексон, Глен (кёрлингист) (род. 1957) — канадский кёрлингист и тренер.
 Джексон, Глен (регбист) (род. 1975) — новозеландский регбист и регбийный судья.
 Джексон, Гленда (род. 1936) — английская актриса и политик.
 Джексон, Гордон (1923—1990) — шотландский актёр, обладатель премии Эмми.
 Джексон, Грант (1942—2021) — американский бейсболист и тренер.

Д 
 Джексон, Даррен (род. 1966) — шотландский футболист.
 Джексон, Деанна (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Джексон, Дебра (1956—1979) — жертва убийства, совершённого в Техасе, США, опознанная через 40 лет после смерти.
 Джексон, Декстер (род. 1969) — американский бодибилдер, победитель конкурса «Мистер Олимпия» в 2008 году.
 Джексон, Деметриус (род. 1994) — американский баскетболист.
 Джексон, Деон (1946—2014) — американский певец в стиле соул.
 Джексон, Джамея (род. 1986) — американская теннисистка.
 Джексон, Джанет (род. 1966) — американская певица.
 Джексон, Джарен (род. 1999) — американский баскетболист.
 Джексон, Джастин (род. 1995) — американский баскетболист.
 Джексон, Джеки (род. 1951) — американский певец и музыкант, наиболее известный как участник группы The Jackson 5.
 Джексон, Дженнифер Лин (1969—2001) — американская фотомодель.
 Джексон, Джермейн (род. 1954) — американский певец, бас-гитарист, композитор, участник группы The Jackson 5. Пел в дуэте с Уитни Хьюстон.
 Джексон, Джесси (род. 1941) — американский правозащитник.
 Джексон, Джесси (род. 1965) — американский политик, сын правозащитника Джесси Джексона.
 Джексон, Джим (род. 1970) — американский баскетболист.
 
 Джексон, Джоанн (род. 1986) — британская спортсменка (плавание).
 Джексон, Джозеф (1880—1960) — американский морской пехотинец, олимпийский чемпион.
 
 Джексон, Джонатан (род. 1982) — американский актёр.
 Джексон, Джонни (род. 1971) — профессиональный культурист IFBB, призер многих международных соревнований.
 Джексон, Джордж (1790—1811) — британский ботаник.
 Джексон, Джош (род. 1997) — американский баскетболист.
 Джексон, Джошуа (род. 1978) — канадско-американский актёр.
 Джексон, Джулиан (род. 1960) — американский боксёр-профессионал.
 Ди Ди Джексон (род. 1954) — английская поп-певица, композитор.
 Джексон, Дональд (род. 1940) — канадский фигурист-одиночник.
 Джексон, Дуглас (род. 1940) — американский и канадский кинорежиссёр.
 Джексон, Дэвид (1955—2004) — новозеландский боксёр.
 Джексон, Дэнни (род. 1962) — американский бейсболист.

И 
 Джексон, Иан — автор свободного программного обеспечения и разработчик Debian.
 Джексон, Иезекиил (настоящее имя Риклон Стивенс; род. 1978) — американский бодибилдер и профессиональный рестлер.

К 
 Джексон, Кандис (псевдоним Джада Стивенс; род. 1988) — американская порноактриса и модель.
 Джексон, Кевин (род. 1964) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 
 Джексон, Кертис (50 Cent; род. 1975) — американский рэпер, актёр и продюсер, боксёрский промоутер, предприниматель.
 Джексон, Кетанджи Браун (род. 1970) — судья Верховного суда США.
 Джексон, Кинон Дэйкуон Рэй (более известный под псевдонимами YG и YG 400; род. 1990) — американский рэпер, президент и один из создателей независимого лейбла Pu$haz Ink.
 Джексон, Клинтон (род. 1954) — американский боксёр.
 Джексон, Колин (род. 1967) — британский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Джексон, Крис Уэйн (более известен как Махмуд Абдул-Рауф; род. 1969) — американский профессиональный баскетболист.
 Джексон, Кристофер (род. 1996) — либерийский футболист, полузащитник.
 Джексон, Куинтон (род. 1978) — американский боец смешанного стиля, актёр.
 Джексон, Кэтрин (род. 1930) — мать певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.

Л 
 Джексон, Ла Тойя (род. 1956) — американская певица, автор песен, актриса, фотомодель, писательница и филантроп.
 Джексон, Ламар (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Джексон, Леон (род. 1988) — шотландский певец, автор песен.
 Джексон, Ли-Стив (род. 1980) — британский биатлонист.
 Джексон, Лиза Перес (род. 1962) — американский инженер-химик, администратор Агентства по охране окружающей среды США, вице-президент Apple по экологическим инициативам.
 Джексон, Лорен (род. 1981) — австралийская профессиональная баскетболистка.
 Джексон, Лоуренс (1900—1984) — шотландский и британский кёрлингист, чемпион Зимних Олимпийских игр 1924 года по кёрлингу.
 Джексон, Люк (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист.
 Джексон, Люциус (1941—2022) — американский баскетболист.

М 
 
 Джексон, Манни (род. 1939) — американский профессиональный баскетболист и бизнесмен.
 Джексон, Марк (род. 1965) — американский профессиональный баскетболист.
 Джексон, Марлон (род. 1951) — американский певец, музыкант, танцор, продюсер.
 Джексон, Махалия (1911—1972) — американская певица и композитор.
 Джексон, Мервин (1946—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Джексон, Милт (1923—1999) — американский джазмен, вибрафонист.
 Джексон, Мэри Энн (1923—2003) — американская киноактриса.

Н 
 Джексон, Нил (род. 1976) — английский актёр и писатель.

О 
 Джексон, О’Ши, известный как Айс Кьюб (род. 1969) — американский рэпер.
 Джексон, О’Ши (младший) (род. 1991) — американский актёр и рэпер.

П 
 
 Джексон, Пичес (1913—2002) — американская актриса, танцовщица и ресторатор.
 Джексон, Пэрис (род. 1998) — американская певица, актриса, общественный деятель и модель; дочь Майкла Джексона и Дебби Роу.

Р 
 
 Джексон, Риби (род. 1950) — американская певица и автор песен, старший ребёнок из музыкальной семьи Джексонов.
 Джексон, Ричард (род. 1989) — американский баскетболист.
 Джексон, Роберт (1892—1954) — американский юрист, генеральный прокурор и судья Верховного суда США, главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе.
 
 Джексон, Ронни (род. 1967) — американский военный врач и политик, врач президентов США, конгрессмен.
 Джексон, Руарид (род. 1988) — шотландский профессиональный регбист.
 Джексон, Рэйчел (1767—1828) — жена президента США Эндрю Джексона.
 Джексон, Рэнди (род. 1956) — американский музыкант, басист, вокалист, продюсер, руководитель A&R, лауреат премии Эмми.
 Джексон, Рэшли (1929—2022) — гайанский дипломат, министр иностранных дел в 1978—1990 годах.

С 
 Джексон, Саймон (род. 1987) — канадский футболист ямайского происхождения, нападающий брауншвейгского «Айнтрахта» и сборной Канады.
 Джексон, Сара (1803—1887) — племянница президента США Эндрю Джексона.
 Джексон, Саша (род. 1988) — британская актриса из Виндзора, графства Беркшир.
 Джексон, Сидней Львович (1886—1968) — заслуженный тренер СССР.
 Джексон, Сирил (1903—1988) — южноафриканский астроном.
 Джексон, Скай (род. 2002) — американская актриса.
 Джексон, Софи (род. 1996) — шотландская кёрлингистка.
 
 Джексон, Сэм (род. 1993) — британский актёр.
 Джексон, Сэмюэл Лерой (род. 1948) — американский актёр кино и телевидения, продюсер.

Т 
 Джексон, Тамика (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Джексон, Тито (род. 1953) — американский певец и музыкант.
 Джексон, Тиффани (1985—2022) — американская баскетболистка и тренер.
 Джексон, Томас (1937—2013) — американский судья.
 Джексон, Томас Джонатан (1824—1863) — генерал армии Конфедерации.
 
 
 Джексон, Тэмми (род. 1962) ― американская профессиональная баскетболистка.

У 
 Джексон, Уилфред (1906—1988) — американский мультипликатор, композитор и режиссёр, работавший на студии Уолта Диснея.

Ф 
 Джексон, Фил (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Джексон, Фил (род. 1964) — американский профессиональный боксёр.
 Джексон, Филип (род. 1948) — английский киноактёр.
 Джексон, Фредерик (1860—1938) — английский географ и исследователь Арктики, Австралии и Африки.
 Джексон, Фрэнк (род. 1998) — американский баскетболист.

Х 
 Джексон, Хендрик (род. 1971) — немецкий поэт, эссеист и переводчик.
 Джексон, Хлоя (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Джексон, Хьюитт (1914—2007) — американский художник.

Ш 
 Джексон, Шайенн (род. 1975) — американский актёр и певец.
 Джексон, Шар (род. 1976) — американская актриса, кинопродюсер, певица и рэпер.
 Джексон, Шарлотта (род. 1979) — английская журналистка, телеведущая, фотомодель, певица, игрок в лакросс и теннисистка.
 Джексон, Шейла (род. 1957) — английская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1988).
 Джексон, Шелдон (1834—1909) — пресвитерианский священник, миссионер, общественный деятель.
 Джексон, Шелли (род. 1963) — американская писательница и художница.
 Джексон, Шерика (род. 1994) — ямайская легкоатлетка.
 Джексон, Шерли (1916—1965) — американская писательница.
 Джексон, Шерри (род. 1942) — американская актриса, карьера которой началась ещё в детском возрасте.
 Джексон, Ширли Энн (род. 1946) — американский физик.
 Джексон, Шугар (род. 1981) — бельгийский боксёр-профессионал.

Э 
 Джексон, Эл (1935—2019) — американский бейсболист.
 Джексон, Элли (род. 1988) — британская певица, автор песен группы La Roux.
 Джексон, Эми (род. 1991) — английская фотомодель и актриса, снимающаяся в индийских фильмах.
 Джексон, Эндрю (1767—1845) — американский политик, государственный деятель, 7-й президент США.
 Джексон, Энн (1926—2016) — американская актриса, номинировавшаяся на премии «Эмми», «Грэмми» и «Тони».
 Джексон, Эрин (род. 1992) — американская конькобежка.

Я 
 Джексон, Ян — программист, разработчик свободного программного обеспечения и дистрибутива Linux Debian.

Составные фамилии 
 Гаррисон-Джексон, Зина (род. 1963) — американская теннисистка, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Джексон-Коэн, Оливер (род. 1986) — американский и британский актёр.

Топоним 
 Джексон — город в США в штате Теннесси, административный центр одноимённой столичной области.
 Джексон — город, расположенный в штате Вайоминг в США.
 Джексон — город, расположенный в штате Миннесота в США.
 Джексон — город, столица штата Миссисипи в США.
 Джексон — город в штате Миссури в США.
 Джексон — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США.
 Джексон — тауншип в штате Нью-Джерси, США.
 Джексон-авеню — станция Нью-Йоркского метро.
 Джексон — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северо-западу от города Джексон, округ Амадор (Калифорния), США.
 Джексон — озеро на северо-западе штата Вайоминг, США.
 
 Остров Джексона — остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Астрономические объекты 
 Комета Ашбрука — Джексона — комета 12 звездной величины, открытая 26 августа 1948 года.
 Комета Джексона — Неуймина — диффузный объект 12 звездной величины в созвездии Водолея.
 Джексон — кратер на обратной стороне Луны.

Кинопродукция 
 Джексон по кличке «Мотор» — американская комедия.
 Извинения перед Джесси Джексоном — эпизод 1101 (№ 154) сериала «Южный парк», премьера которого состоялась 7 марта 2007 года.
 Майкл Джексон: Вот и всё — мемориальный музыкально-документальный фильм режиссёра Кенни Ортегa, посвящённый М. Джексону.
 Майкл Джексон: Легенда не кончается — фильм режиссёра Патрика Келли.
 Майкл Джексон: Призраки — короткометражный фильм с Майклом Джексоном в главной роли, снятый Стэном Уинстоном.
 Тру Джексон — ситуационная комедия, премьера которой состоялась 25 ноября 2008 года на канале Nickelodeon.

Сага о Перси Джексоне 
 Перси Джексон и Лабиринт смерти — фэнтези-роман, четвертая книга из серии «Перси Джексон и олимпийцы» автора Рика Риордана.
 
 Перси Джексон и Олимпийцы — серия фантастических романов американского писателя Рика Риордана.
 Перси Джексон и Олимпийцы. Секретные материалы — дополнение к циклу книг о Перси Джексоне, содержащее три рассказа Рика Риордана.
 Перси Джексон и Последнее пророчество — последняя книга из серии пяти книг о приключениях подростка Перси Джексона, сына Посейдона.
 
 Перси Джексон и Проклятие титана — третья книга из серии про Перси Джексона.

Прочие значения 
 Джексон — большой молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Jackson Guitars — американская фирма, производитель гитар.
 Медаль Джексон-Гвилт — награда Британского Королевского астрономического общества.
 Семья Джексонов — семья музыкантов, исполняющих музыку в стиле ритм-н-блюз, соул, рок, поп, диско.
 Экспедиция Джексона — Хармсворта — британская арктическая экспедиция, под началом Фредерика Джорджа Джексона.
 Джексонов ток — один из видов птиц-носорогов из рода токов.
 Джексоновская демократия — политика президента Э. Джексона 1820-х — 1840-х годов.
 Джексонские прерии — степной регион площадью около 250  км² в срединной части штата Миссисипи.
 Поправка Джексона — Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции.
 «Джексон» — расхожее название американской самоходной артиллерийской установки M36.
 Международный аэропорт имени Джексона — международный аэропорт города Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея.

См. также 
 Яковлев